Die Copa México 1971/72 war die 30. Austragung des Fußball-Pokalwettbewerbs seit Einführung des Profifußballs in Mexiko. Teilnahmeberechtigt waren die 18 Mannschaften, die in der Saison 1971/72 in der höchsten Spielklasse vertreten waren. Die Spiele wurden im August und September 1972 nach Abschluss der Punktspielrunde ausgetragen. Pokalsieger wurde zum fünften (und bisher auch letzten) Mal die Mannschaft des Club León.

Modus 
Das Turnier wurde in der Vorrunde mit drei Gruppen ausgetragen, die aus jeweils sechs Mannschaften bestanden, die je einmal gegeneinander antraten. Die drei Gruppensieger qualifizierten sich für die Endrunde, die ebenfalls in Gruppenbegegnungen ausgetragen wurde. Das Besondere an diesem Turnier war, dass jedes Spiel einen Sieger finden musste, wie es für ein K.O.-Verfahren charakteristisch ist. Gab es nach der regulären Spielzeit keinen Sieger, ging die Partie in die Verlängerung bzw. danach ins Elfmeterschießen. Hätte es diese Regelung nicht gegeben, wäre der CD Zacatepec Pokalsieger geworden, der die Endrundengruppe nach einem 1:0 gegen den Club León und einem 1:1 gegen den Puebla FC gewonnen hätte. Weil die Begegnung mit dem Puebla FC allerdings einen Sieger verlangte, wurde am Ende ein Elfmeterschießen erforderlich, in dem sich die Camoteros durchsetzen konnten und dem Club León zum Titel verhalfen.

Vorrunde 
Die Begegnungen der Vorrunde wurden zwischen dem 5. August und dem 3. September 1972 ausgetragen.

Gruppe Revolución

Tabelle

Spiele

Gruppe Independencia

Tabelle

Spiele

Gruppe Reforma

Tabelle

Spiele

Finalrunde

Endrundengruppe

Tabelle

Spiele 

Nachdem der Club León sein zweites Spiel beim CD Zacatepec verloren hatte, konnte er den Pokal nicht mehr aus eigener Kraft gewinnen und war auf einen knappen Sieg des Puebla FC angewiesen (bei einem entsprechend hohen Sieg der Camoteros hingegen wäre der Puebla FC selbst noch Pokalsieger geworden). Durch den Sieg des Puebla FC im Elfmeterschießen wurde der Club León als Zuschauer quasi „kampflos“ Pokalsieger.

Zum Kader des Pokalsiegers Club León gehörten unter anderem die folgenden Spieler:

Tor: Darío Miranda – Abwehr: Rafael Albrecht, Guillermo „Puskas“ García, Carlos Gómez, Héctor Santoyo – Mittelfeld: Mario Ayala, Salvador Carrillo, Rafael „Chepe“ Chávez, Mario Cuevas, Jorge „Tarzán“ Davino, Salvador „Chavicos“ Enríquez, Luis „Chino“ Estrada, Alejandro Hernández – Angriff: Roberto Salomone, José „Cocodrilo“ Valdés, Juan José „Coco“ Valiente; Trainer: Antonio „Cinco Copas“ Carbajal.

Siehe auch 
 Copa México

Quellen 
 Mexico - List of Cup Winners bei RSSSF
 Daten gemäß dem Statistikarchiv von Erik Francisco Lugo (RSSSF Mexiko)

Einzelnachweise 

1972
Fußballsaison 1971/72